Atari puede referirse a:

Atari, una marca de videojuegos y computadoras.
Atari Inc., (1972-1984) la difunta corporación original cofundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney.
Atari Corporation, (1984-1996) la extinta corporación formada por Jack Tramiel de los activos originales de la división de consumidores de Atari Inc.
Atari Games, (1984-2003) la compañía de videojuegos que funcionan con monedas que se separó de la división Coin-Op original de Atari Inc.
Atari SA, (2009-presente) el antiguo Infogrames Entertainment SA, un holding francés que posee y dirige las divisiones actuales de la marca Atari.
Atari Inc. (filial de Atari SA), (2003-presente) la división estadounidense de Atari SA.
Atari Interactive, el holding actual de la marca Atari y una división de Atari SA.
Atari-Go, una variante del juego Go en la que gana el primer jugador en realizar una captura.
Atari, una ciudad en Punjab, Pakistán.
Atari, una aldea en Nawanshahr, Punjab, India.
Attari, una aldea en Punjab, India cerca del cruce fronterizo con Pakistán.
Atari Shyam Singh, una estación ferroviaria que conecta Attari y Wagah.
The Ataris, una banda estadounidense de rock alternativo.
Atari BASIC, lenguaje de programación de Atari.
Norma Atari, norma de conexión de joysticks y gamepads implementada por Atari y luego utilizada por varias empresas.